Sekúnda lahko pomeni:
 Sekunda (ime)
 sekunda, osnovna enota SI za merjenje časa
 kotna sekunda, enota za merjenje kota

V glasbi:

 mala sekunda ali polton
 nevtralna sekunda ali tri četrtine tona (tj. poldrugi polton)
 velika sekunda ali celi ton (tj. dva poltona)